Číslice 0 může znamenat:

 číslo 0
 rok 0 používaný v některých systémech
 jednu z krevních skupin systému AB0